La guerra di Cidade de Deus fu un conflitto civile scoppiato nell'omonima favela brasiliana tra due bande criminali.

Storia
La favela Cidade de Deus (Città di Dio) è un quartiere di edifici per abitazione costruito negli Anni 1960 a Rio de Janeiro e divenuto già negli Anni 1980 uno dei luoghi più corrotti e rischiosi della città e del Brasile, dominato dai «malandros», criminali adulti ma soprattutto ragazzini o bambini.
In questo periodo, avvenne una violenta guerra tra bande che insanguinò per anni le strade della favela.
L'evento che provocò la guerra fu lo stupro della ragazza di Manoel Machado Rocha, alias Mané Galinha, da parte della banda di José Eduardo Barreto Conceição, alias Zé Pequeno, il quale si vendicò iniziando un conflitto a fuoco contro i membri della banda di Zé Pequeno, uccidendone due. Da lì iniziò il conflitto. Mané Galinha, all'età di 18 anni, fu addestrato nell'esercito, era il miglior tiratore della sua unità, e per le sue abilità da ottimo tiratore fu assoldato da una banda rivale a quella di Zé Pequeno, in seguito divenne il leader della banda. Per la guerra, la banda di Mané Galinha si preparò facendo numerose rapine a negozi e banche in quartieri nobili per comprare fucili di grosso calibro e mitragliatrici pesanti da guerra, invece Zé Pequeno, oltre a comprare armi, assoldò un gran numero di soldati, soprattutto ragazzi e bambini. Mané Galinha, anche se era un bandito, era un personaggio molto amato nella favelas, a differenza di Zé Pequeno, il quale, per la sua crudeltà e spietatezza, era odiato e temuto. L'anno più sanguinoso fu il 1979 in cui furono uccise 33 persone, tra cui lo stesso Galinha. L'8 settembre 1979, il bandito Mané Galinha fu ucciso da Zé Pequeno e la sua banda i quali si recarono alla residenza di Mané Galinha dopo aver scoperto il suo vero indirizzo. Dopo averlo visto, lo sorpresero e lo crivellarono di proiettili davanti ai suoi genitori e ai suoi fratelli più piccoli. In seguito alla sua morte, il narcotrafficante Aílton Batata prese il comando della banda. La guerra continuò per alcuni anni e terminò il 25 dicembre 1985, a natale, giorno in cui venne ucciso Zé Pequeno da una banda emergente. Il conflitto si concluse senza vinti né vincitori, le bande furono dimezzate dalle sparatorie e dagli arresti e ciò portò nuove generazioni di criminali ad emergere, il Comando Vermelho in seguito prenderà il controllo della favela.

Influenza culturale
City of God, film del 2002
City of Men, serie tv del 2002
City of Men, film del 2007

Note

Bibliografia
 Paulo Lins, Cidade de Deus, Cidade de Deus, 1997

Voci correlate
Criminalità in Brasile
Dittatura militare brasiliana

Conflitti della criminalità organizzata
Rio de Janeiro